è un film del 1969 diretto da Ishirō Honda.

Si tratta del decimo film dedicato al Re dei Mostri ed è inedito in Italia.

Il film fa ampio uso di stock footage ed è stato girato in economia. Nonostante questo, l'episodio era molto caro al regista Ishiro Honda.

Trama 
Ichiro, un bambino appartenente a una povera famiglia, viene continuamente preso di mira da un bullo del quartiere, Gabara.

Il piccolo trova un sostegno morale stringendo amicizia telepaticamente con Minilla, il figlio adottivo di Godzilla, che si trova sull'Isola dei Mostri. Anche lui è angariato da un mostro elettrico, che guarda caso si chiama Gabara.

In seguito Ichiro scopre che in un magazzino vicino alla sua casa sono nascosti due ladri, che lo rapiranno.
Ichiro, con l'aiuto mentale di Minilla, riuscirà a consegnare i rapinatori alla polizia e riuscirà a battere il suo rivale, mentre sull'Isola Minilla farà combattere Gabara con Godzilla, che lo sconfiggerà dopo una dura battaglia.

Produzione 
Eiji Tsuburaya, malato, non riuscì a dirigere gli effetti speciali del film. Fu Ishiro Honda a supervisionare il tutto. Tsuburaya morì l'anno seguente.

A volte Gojira Minilla Gabara - All kaijū daishingeki è confuso con la riedizione de Il figlio di Godzilla intitolata in Italia Il ritorno di Gorgo. Anche conosciuto come "Minya Son of Godzilla" poi modificato per l'eccessiva somiglianza con "Son of Godzilla".

Distribuzione 
È stato distribuito in America nel 1971 con il titolo Godzilla's Revenge ().

Collegamenti esterni 
 

Film di fantascienza
Film di Godzilla
Film diretti da Ishirō Honda
Film ambientati nella prefettura di Kanagawa